Grüneisen är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Carl Grüneisen (1802–1878), tysk teolog
 Eduard Grüneisen (1877–1949), tysk fysiker

Se även 

 Charles Lewis Gruneisen

Tyska efternamn